National Defense Research Committee (« Commission nationale de recherche pour la défense »), une ancienne agence américaine active de juin 1940 à juin 1941 ;
 National Development and Reform Commission (« Commission nationale pour le développement et la réforme »), agence nationale de planification de la République populaire de Chine, créée en 2003 ;
 Négociation et digitalisation de la relation clients, une spécialité de BTS.